Manuel Alvarez (geboren in Auxerre, Département Yonne, Frankreich) ist ein französischer Sänger und Gitarrist mit spanischen Wurzeln.

Stil 
Als Autor, Komponist und Sänger interpretiert Manuel Alvarez französische, spanische, italienische und englische Lieder und Chansons neu, indem er die Originalstücke mit neuen Elementen und Klangfarben mischt. Die Texte seiner Lieder enthalten häufig drei oder vier Sprachen.

Er schöpft aus den Repertoires von Liedermachern und populären Künstlern, wobei die Bandbreite der Lieder von Pop-Rock-Musik über Unterhaltungsmusik bis hin zu Filmmusik (Gazon Maudit, La casa de Papel, The Greatest Show Man) mit akustischen Klängen reicht.

Werdegang

Kindheit und Jugend 

Manuel Alvarez begann im Alter von 5 Jahren zu singen. Mit 9 Jahren fing er an, Gitarre zu lernen. Im Vorbereitungsjahr und während seines Studiums an einer Ecole Supérieure hatte er erste Auftritte in Bars.

Er studierte klassischen Gesang bei Marie-Pierre Villermaux. Seine Stimmlage bewegt sich zwischen Bariton und Tenor. Manuel Alvarez sang in verschiedenen Chören, darunter dem Chor der Gendarmerie Nationale (während seines Militärdienstes) und dem Kammerchor von Clermont-Ferrand. Schließlich entschied er sich für einen Schwerpunkt im Bereich „Singer-Songwriter“. Inspiration erhielt er von Künstlern wie Georges Brassens, Manu Chao und Paco Ibáñez.

Karriere 

Im Dezember 2018 lud der Radiosender France Bleu ihn live in seine Sendung «Ca vaut le détour» (Der Umweg lohnt sich) ein, kurz bevor er in der Veranstaltungshalle « Salle du Skenet’eau de Bourgogne » im Burgund auftrat. Das Konzert war ausverkauft. Die Tageszeitung L'Yonne Républicaine widmete ihm einen Artikel.

In der Tageszeitung La Montagne erschien 2019 anlässlich seinen Konzertes im Theater von Néris-les-Bains ebenfalls ein Artikel.

Im Juli desselben Jahres spielte Alvarez auf dem Montluçon fête l'été.

Er nahm am Dreh des Films « Cavalleria Musical » der Regisseure Jose Luis Lazaro und Didier Blandin teil und interpretierte den Titelsong « hay una loca pa cada loco ». Der Film hatte am 22. September 2020 bei der Eröffnung des spanischen Filmfestivals Premiere. Der Film nahm 2021 an verschiedenen Filmwettbewerben teil (Festival International du Court-métrage de Clermont-Ferrand, Londonshortsfestival; Parisfilmfestival). Die Jury des Filmfestivals von Paris zeichnete den Film mit einer Ehrenerwähnung aus.

Für denselben Film gewann Manuel Alvarez im Juli 2021 beim New York International Film Awards die Auszeichnung « bester Song ».

Diskografie 

 2019: Live au Théâtre de Néris-les Bains (EP)
 2020: Bella Ciao Tour
 2021: Cavalleria Musical

Einzelnachweise

Weblinks 

 Homepage

Sänger
Musiker (Frankreich)
Franzose
Spanier
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann